Robert Kraft (1869-1916), écrivain allemand.
 Robert Kraft (1941-), homme d'affaires et propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
 Robert Paul Kraft (1927-), astronome américain.
 Robert Kraft, compositeur américain.
 Robert A. Kraft (1934-), professeur d'université.